Verkürztes Verfahren oder Abgekürztes Verfahren steht für:

 allgemein Formen der Verfahrensbeschleunigung
 Vereinfachtes Strafverfahren, Alternativen zum regulären Strafverfahren mit Hauptverhandlung
 Abgekürztes Verfahren (Österreich), vereinfachtes Verwaltungsverfahren mit schriftlichen Strafverfügungen
 Abgekürztes Verfahren (Schweiz), beschleunigtes Verfahren 

Siehe auch:
 Vereinfachtes Verfahren